Чанкурбе () — село в Буйнакском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет „Чанкурбинский“».

Географическое положение 
Расположен в 26 км к юго-востоку от районного центра города Буйнакск.

Население

Этимология 
Название представляет собой множественное число от чIанкIа — «пашня, поле». Отселок возник на месте главного массива пахотных земель основного селения Кадар.

Примечания 

Населённые пункты Буйнакского района